

Населені пункти та їхні частини

 Фридрихово — село в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Фридрихово — село в гміні Ковалево-Поморське Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Фридрихово — колонія в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки